Фіге́йра (, , «фікус, інжир») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жуліан-да-Фігейра-да-Фош — парафія.
 Фігейра-да-Фош
 Фігейра-де-Каштелу-Родригу
 Фігейра-душ-Кавалейруш — парафія.

Див. також 
 Фігейро